Es la novena gira que realiza la banda de rock argentino Divididos. Comenzó el 7 de junio de 2018 y terminó el 21 de diciembre de 2019. Se realiza para festejar los 30 años de la banda. Empezaron en Santa Rosa, para luego seguir por Bahía Blanca y Buenos Aires. Se espera que se sumen más fechas para esta nueva gira de la banda, que los llevará por todo el país. Esta es una nueva gira con Catriel Ciavarella en la batería, y se llama así en honor a la canción Haciendo cosas raras, del primer disco de Divididos titulado 40 dibujos ahí en el piso, lanzado en 1989. Luego se encaminaron en una nueva gira hasta la grabación del nuevo disco.

Gira por los 30 años

2018 

El 7 de junio, la banda inicia su nueva gira, titulada 30 Años Haciendo Cosas Raras. Lleva el nombre de la canción homónima, del primer disco 40 dibujos ahí en el piso. El concierto que dio inicio a esta nueva gira se desarrolló en el Club Estudiantes de Santa Rosa. El 9 de junio, a un día de cumplirse 30 años de su primer concierto, tocaron en Bahía Blanca, en un concierto que tuvo lugar en la FISA. Los días 6, 7 y 9 de julio, la banda dio tres shows seguidos en el Teatro Flores. El 28 de julio regresaron a Uruguay para tocar nuevamente en el Centro de Espectáculos Landia. El 4 de agosto, la banda hace lo suyo en el Arena Maipú Stadium de Mendoza, ya de regreso a la Argentina. El 23 de agosto, la banda regresó a Río Cuarto , dando así un concierto en la Sociedad Rural. Al día siguiente sale la reversión del disco 40 dibujos ahí en el piso, titulada Haciendo cosas raras. Sus cortes de difusión son el tema homónimo y la canción Caballos de la noche, que contiene la melodía de la conocida canción instrumental, titulada La foca. El arte de tapa se muestra más renovado. Este disco contiene 11 canciones. El 25 de agosto, la banda regresa después de dos años a La Falda, para tocar en el Anfiteatro Carlos Gardel. Promediando el show, invitaron a tocar a Alberto "Superman" Troglio una versión de Crua Chan, el clásico de la banda del legendario Luca Prodan. El 8 de septiembre, la banda vuelve a Tandil, y el show se desarrolló en el Anfiteatro Martín Fierro. El 15 de septiembre, la banda hizo lo que nunca nadie había hecho en la historia del rock argentino. Tocaron por primera vez en el Hipódromo de Palermo. Esto consistió en la presentación de la reversión de su primer disco, y resultó ser el concierto más grande que la banda hizo en su historia, como el que hicieron el 10 de septiembre de 1994 en el estadio de Vélez en su Tour Era de la boludez. En el concierto, la banda contó con invitados como Gustavo Santaolalla y Javier Casalla y su octeto de cuerdas. Luego del gran concierto en Buenos Aires, la banda vuelve otra vez al Teatro. El show se desarrolló el 26 de septiembre. El 17 de octubre realizaron una nueva función en ese mismo lugar. El 21 de octubre volvieron otra vez al Teatro para realizar la novena función del 2018. El 27 de octubre regresaron otra vez al estadio Ruca Che. El 2 de noviembre, la banda vuelve otra vez al estadio Aldo Cantoni. 15 días después, la banda regresó al estadio Polideportivo Islas Malvinas, con fecha del 17 de noviembre. El 24 de noviembre regresaron al refaccionado Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. El 1 de diciembre volvieron otra vez a Quality Espacio. Una semana después, tocaron en el estadio Central Córdoba despidiendo el año. Los días 20, 21 y 22 de diciembre, la banda hace tres shows más en el Teatro, despidiendo así el año. De esta forma se termina la primera etapa de la gira.

2019 

Comienzan el año con el lanzamiento de 22/12/18 Flores el día 18 de enero. El disco contiene 8 canciones de las 31 que han tocado en el show del 22 de diciembre de 2018. El 8 de febrero participaron de la Fiesta Nacional de la Manzana, en la cual tocaron junto a Lisandro Aristimuño y Ciro y los Persas. Los días 15 y 16 de febrero hacen los primeros dos shows el año en el ya familiar Teatro Flores. En el segundo concierto tocaron junto con La Que Faltaba y El Plan de la Mariposa. El 11 de marzo participaron en una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia desarrollada en el Teatro Griego Frank Romero Day. El 21 de marzo, la banda llega por primera vez al Club Bomberos Voluntarios de San Francisco. El 23 de marzo tocaron en el Anfiteatro Municipal de Mina Clavero. El 13 de abril, la banda regresó nuevamente al Estadio Atenas. El 11 de mayo, la banda toca en la Estación Belgrano. El 29 de mayo, la banda dio un recital en el Club Tokio, y el 31 de mayo tocaron en el Club Regatas de Corrientes. El show en el último recinto se iba a realizar el 1 de junio, pero se pasó por las elecciones del 2 de junio. Los días 20, 21 y 23 de junio dieron tres nuevos shows en el Teatro Flores. El 28 de junio salió Mundo ganado, la primera canción nueva de Divididos después de 9 años de espera. El 4 de julio tocaron en el Estadio Socios Fundadores. Dos días después tocaron en el Club Puerto Madryn. En esos dos shows estrenaron la canción lanzada el 28 de junio. El 20 de julio participaron del festival Sabores Santacruceños 2019 desarrollado en el Microestadio Boxing Club. El 3 de agosto volvieron otra vez al Teatro Gran Rex después de dos años. El 23 y 24 de agosto dieron otros dos nuevos conciertos en El Teatro. El 31 de agosto tocaron en el Salón Metropolitano de Rosario. El 7 de septiembre realizaron un nuevo show en el Estadio Atenas. El 4 de octubre sale Nada tengo, que es nada más ni menos que un homenaje a Ricardo Vilca. Fue grabado en Tilcara junto a los músicos del recientemente mencionado. 8 días después volvieron a tocar en el Teatro Gran Rex. El recital se desarrolló el 12 de octubre. El 19 de octubre volvieron a tocar en el Espacio Quality. Los días 24 y 25 de octubre dieron otros dos nuevos shows en el Teatro Flores. El 9 de noviembre tocaron en una nueva edición del Mastai que se desarrolló en el Parque Municipal de Independencia. Tocaron junto a Ciro y los Persas, Damas Gratis, Manu Chao y otros más. El 14 de noviembre volvieron a tocar otra vez en el Microestadio Delmi. El 16 de noviembre participaron en el Atahualpa Rock 2019 que se desarrolló en el Estadio Central Córdoba. El 8 de diciembre participaron en una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, que se desarrolló en el Parque San Vicente. Los días 13, 20 y 21 de diciembre, la banda realizó sus ya clásicos shows en El Teatro, y así despidieron el año.

Conciertos

Formación durante la gira 
 Ricardo Mollo - Voz y guitarra eléctrica (1988-Actualidad)
 Diego Arnedo - Bajo (1988-Actualidad)
 Catriel Ciavarella - Batería (2004-Actualidad)

Véase también 
 Divididos

Giras musicales de Divididos
Giras musicales de 2018
Giras musicales de 2019